In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Heidelberg aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Bezirksbeiratswahlen ab 1994.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 KBW: Kommunistischer Bund Westdeutschland
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 LD: Liberale Demokraten – die Sozialliberalen
 Linke: Die Linke
 1999: LL/PPS
 2004: BuLi
 2009: BuLi/Linke
 2014: Die Linke
 LL/PDS: Linke Liste/Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 NP: Neue Partei
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 Pirat (Piraten): Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei

Wählergruppen 

 BuLi: Bunte Linke – Bündnis für Demokratie, Solidarität, Umwelt und Frieden
 2004 und 2009: → Linke
 BuLi/Linke: Bunte Linke – Bündnis für Demokratie, Solidarität, Umwelt und Frieden/Linke → Linke
 FWV: Freie Wählervereinigung
 GAL: Grün-Alternative Liste
 GHD: generation.hd
 HD: DieHeidelberger
 HiB: Heidelberg in Bewegung
 HPE: Heidelberg Pflegen und Erhalten – Kulturinitiative
 LWB: Liste Werner Beck
 Studi: Studi-Liste
 Ver: Der Wahrheit verpflichtet – Veritas
 WdH: Wählervereinigung der Heimatvertriebenen

Abkürzung 

 Wbt. Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen von 1946 bis 1989 
Bei den vor 1975 stattgefundenen Gemeinderatswahlen wurden im Zyklus von drei Jahren jeweils nur die Hälfte der Gemeinderatsmandate neu besetzt; die Amtszeit der Gemeinderäte war auf 6 Jahre festgelegt. Seit 1975 werden alle Gemeinderäte in einem Wahlgang gewählt, die Wahlperiode wurde gegenüber früheren Wahlen auf 5 Jahre verkürzt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Gemeinderatswahlen ab 1994 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 3,78 %, REP: 3,6 %
2 2014: zusätzlich: BuLi: 3,7 %, Piraten: 2,6 %
3 2019: zusätzlich: BuLi: 3,9 %, PARTEI: 2,7 %, HiB: 2,6 %

Wahlen der Bezirksbeiräte 
Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in den Stadtbezirken sind maßgebend für die Anzahl der Sitze der Parteien in den Bezirksbeiräten.

Stadtbezirk/Stadtteil Schlierbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 2,9 %, REP: 2,3 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,1 %, BuLi: 3,1 %, Piraten: 2,1 %
3 2019: zusätzlich: AfD: 4,0 %, PARTEI: 3,0 %, BuLi: 2,8 %

Stadtbezirk/Stadtteil Altstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 6,5 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 2,8 %, Piraten: 2,5 %
3 2019: zusätzlich: AfD: 3,3 %, HiB: 3,2 %, PARTEI: 3,0 %

Stadtbezirk/Stadtteil Bergheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 4,7 %, REP: 3,7 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,7 %, BuLi: 3,6 %, AfD: 3,4 %
3 2019: zusätzlich: AfD: 4,8 %, HiB: 3,5 %, BuLi: 3,3 %, PARTEI: 2,7 %

Stadtbezirk Weststadt/Stadtteile Weststadt und Südstadt

Stadtteil Weststadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 5,2 %, REP: 2,4 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 2,6 %, Piraten: 2,52 %
3 2019: zusätzlich: HiB: 3,8 %, AfD: 3,3 %, PARTEI: 2,7 %

Stadtteil Südstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 4,5 %, REP: 2,50 %, LD: 2,48 %
2 2014: zusätzlich: BuLi: 5,1 %, AfD: 3,6 %, Piraten: 2,5 %
3 2019: zusätzlich: BuLi: 4,7 %, AfD: 3,6 %, HiB: 2,84 %, PARTEI: 2,79 %

Stadtbezirk/Stadtteil Rohrbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 3,8 %, Studi: 3,5 %, LD: 2,2 %
2 2004: zusätzlich: ÖDP: 2,4 %
3 2014: zusätzlich: BuLi: 3,8 %, Piraten: 3,5 %, AfD: 3,4 %
4 2019: zusätzlich: AfD: 5,7 %, BuLi: 3,8 %, HiB: 3,1 %, PARTEI: 3,0 %

Stadtbezirk/Stadtteil Kirchheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 6,2 %, Studi: 2,6 %
2 1999: zusätzlich: LWB: 2,4 %
3 2004: zusätzlich: ÖDP: 2,3 %
4 2014: zusätzlich: AfD: 4,2 %, Piraten: 3,2 %, BuLi: 3,1 %
5 2019: zusätzlich: AfD: 6,7 %, PARTEI: 2,83 %, BuLi: 2,80 %, HiB: 2,6 %

Stadtbezirk/Stadtteil Pfaffengrund 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 7,7 %
2 1999: zusätzlich: LWB: 2,9 %
3 2004: zusätzlich: ÖDP: 3,41 %
4 2014: zusätzlich: Piraten: 2,7 %, BuLi: 2,6 %, HPE: 2,173 %
5 2019: zusätzlich: PARTEI: 3,71 %, BuLi: 2,7 %

Stadtbezirk/Stadtteil Wieblingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 3,5 %, Studi: 2,2 %
2 2004: zusätzlich: ÖDP: 2,6 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 3,6 %, BuLi: 3,1 %, Piraten: 2,2 %
4 2019: zusätzlich: AfD: 4,9 %, BuLi: 4,4 %, PARTEI: 2,6 %, HiB: 2,2 %

Stadtbezirk/Stadtteil Handschuhsheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 3,4 %, Statt: 2,6 %, REP: 2,5 %
2 2004: zusätzlich: ÖDP: 2,3 %
3 2014: zusätzlich: AfD: 3,1 %, Piraten: 2,6 %
4 2019: zusätzlich: AfD: 3,3 %, PARTEI: 2,4 %, HiB: 2,0 %

Stadtbezirk/Stadtteil Neuenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: Studi: 6,8 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 3,4 %, BuLi: 3,2 %, Piraten: 2,05 %
3 2019: zusätzlich: BuLi: 4,1 %, AfD: 3,5 %, HiB: 2,2 %, PARTEI: 2,1 %

Stadtbezirk/Stadtteil Boxberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 6,63 %
2 2014: zusätzlich: BuLi: 3,9 %
3 2019: zusätzlich: PARTEI: 3,1 %, BuLi: 2,8 %

Stadtbezirk/Stadtteil Emmertsgrund 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 5,3 %, Studi: 3,1 %
2 2014: zusätzlich: HPE: 2,4 %, BuLi: 2,2 %
3 2019: zusätzlich: HiB: 3,0 %, PARTEI: 2,6 %, BuLi: 2,3 %

Stadtbezirk/Stadtteil Ziegelhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 2,8 %, Studi: 2,0 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 4,3 %, BuLi: 2,52 %, Piraten: 2,48 %
3 2019: zusätzlich: AfD: 5,1 %, BuLi: 2,549 %, PARTEI: 2,547 %

Stadtbezirk/Stadtteil Bahnstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten:
1 2014: zusätzlich: GHD: 4,85 %, FWV: 4,79 %, Piraten: 3,5 %
2 2019: zusätzlich: PARTEI: 3,1 %, HiB: 2,8 %

Weblinks 
 Wahlergebnisse ab 1946 (PDF; 11 kB)
 Wahlergebnisse 1994
 Wahlergebnisse 1999 (PDF; 42 kB)
 Wahlergebnisse 2004 (PDF; 191 kB)
 Wahlergebnisse 2009 (PDF; 12 kB)
 Wahlergebnisse 2014
 Wahlergebnisse 2019

Einzelnachweise 

Heidelberg
Kommunalwahlen